Пузево — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр Пузевского сельского поселения.

География

Улицы

Население

История 
Было основано приблизительно в 1755 году.

С 1720 года урочище возле села называли «Пуза» — здесь мастеровые обмазывали днища («пузо») кораблей.

Проект герба села Пузево: в серебряном поле зелёный дуб с золотыми желудями, стоящий в золотой лодке. Рисунок и неофициальное описание предоставлены проекту «Геральдикум» Ю. Калинкиным.

В селе родился и жил Герой Советского Союза Новиков Степан Егорович и Павел Севостьянов.

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/buturlinovskij-district/selo-puzevo.html село Пузево — Воронежский Гид]

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района